El término «Lier» puede hacer referencia a:

Programas de Licenciatura 
LIER: Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, programa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartido en el Instituto de Energías Renovables de la misma casa de estudios.

Lugares

Lier: municipio de Noruega en la provincia de Buskerud.

Lier: ciudad belga de la región Flandes.

De Lier: ciudad del municipio de Westland.

Lier, parroquia del municipio de Sarria.